Зееберґ; Зееберг

 Альфред Зееберг (1863—1915) — російський і німецький богослов.
 Гітте Зеберг (* 1960) — данська політична діячка; євродепутат.
 Еріх Зееберг (1888—1945) — німецький теолог та церковний історик.
 Ксенія Зеєберг (* 1967) — німецька актриса кіно та телебачення.
 Петер Зееберг (1925—1999) — датський модерністський романіст і драматург.
 Райнхольд Зееберг (1859—1935) — німецький лютеранський теолог.
 Стаффан Зееберг (* 1938) — шведський письменник і лікар.
 Зееберг Фрідріх Георгійович (1871—1902) — російський арктичний дослідник, астроном і магнітолог.

 8130 Зееберґ — астероїд головного поясу.
німецькі прізвища